Vaghi ist der Familienname folgender Personen:
 Giacomo Vaghi (1901–nach 1950), italienischer Opernsänger (Bass)

Vaghi steht für:
 Motovetturette Vaghi, italienischer ehemaliger Hersteller von Automobilen